Furuset (Oslo), een buurt in Oslo
Furuset (metrostation), een station van de metro van Oslo